Кристофер Реджинальд Трэвис (англ. Christopher Reginald Travis, род. 2 декабря 1993 года) — американский рэпер и музыкальный продюсер из Орандж Маунд, Мемфис, штат Теннесси. Он начал свою карьеру в 2012 году как сольный исполнитель на YouTube, а затем стал членом коллектива SpaceGhostPurrp Raider Klan, который покинул в 2013 году. С тех пор он основал свой собственный независимый лейбл Water Boyz Entertainment и добился большего успеха благодаря вирусному хиту «Crunch Time», который имеет более 16 миллионов просмотров на YouTube. Он является бывшим членом группы Seshollowaterboyz, в которую входили американские рэперы Bones, Xavier Wulf и .

Дискография

Альбомы-сборники 
 Soundcloud V Files, Vol.1 (2018)

Мини-альбомы 
 Stay Pure (2013)
 After Effects (2014)
 Sea Beds (совместно с Bones) (2014)
 Water Talk (with P2 the Gold Mask) (2014)
 No Trespassing (совместно с Robb Banks) (2015)
 8LVLS (2020)

Микстейпы 
 Hell on Earth (2012)
 Pizza & Codeine (2012)
 275 Greatest Hits Vol. 1 (with Raider Klan) (2012)
 Side Effects (2013)
 BRK Greatest Hits Vol. 2 (with Raider Klan) (2013)
 Hidden in the Mist (2013)
 Born in the Winter (2013)
 Gotham City (2014)
 Never Forget (2014)
 Silence of Me Eternally (2014)
 Go Home (2014)
 Live from the East (2015)
 See You There (2015)
 Art of Destruction (2015)
 The Ruined (2016)
 Shark Boy (2016)
 Forgive Me (2017)
 WATERSZN (2017)
 Water World (2018)
 Teenage Freak Show (2019)
 Tape of Terror (2019)
 WATERSZN 2 (2020)
 Venom (2021)
  901 Fm  (2022)

Микстейпы-сборники 
 Unreleased '13 (2013)

Гостевое участие

Примечания 

Рэперы США